Женский хоккейный клуб «Динамо Курск» — женская команда по хоккею с шайбой из Курска.

История 
Клуб был создан в ноябре 2015 года, однако сборы начались в 2016 году. 4 августа 2016 года «Динамо Курск» было официально принято в ЖХЛ. Однако 5 сентября 2016 года клуб снялся с соревнования в связи с нерёшенностью организационно-логистических вопросов.

Состав

Главные тренеры и руководство клуба

Руководство клуба 
 Генеральный директор: Лилия Делова
 Генеральный менеджер: Мария Онолбаева

Текущий тренерский штаб 
 Главный тренер: Василий Панков
 Тренер: Алексей Ерашов
 Тренер вратарей: Мария Онолбаева
 Врач: Андрей Шупегин

Список всех главных тренеров 
  Василий Панков (2016—)

Ссылки 
 Информация о команде на сайте ЖХЛ

См. также 
 Женская хоккейная лига

Примечания 

Женские хоккейные клубы
Хоккейные клубы, основанные в 2015 году
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Курска
Появились в 2015 году в России